In 1981 werd het 67ste Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd gespeeld van 9 mei tot 29 november en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol.  Londrina werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Wedstrijd voor extra punt
Atlético Paranaense krijgt één extra punt voor de volgende ronde.

Wedstrijd voor de vierde plaats

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense